Бои за Славянск (1917) — бои за город между армией УНР и большевиками во время Первой советско-украинской войны.
 Бои за Славянск (1919) — бои за город между белыми и большевистскими войсками в 1919 году.
 Бои за Славянск (2014) — бои за город во время войны на востоке Украины в 2014 году.